Дмитрий Петрович Соколов () — советский спортсмен и тренер.

Биография 
Дмитрий Петрович Соколов родился 20 мая 1924 года в деревне Фадюшино Фадюшинского сельсовета Юргамышского района Курганского округа Уральской области РСФСР, ныне деревня входит в Кислянский сельсовет Юргамышского района Курганской области.

После окончания школы ФЗО в Челябинске работал бетонщиком.

С 1942 по 1952 годы служил в Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне.

С 1952 по 1958 (по 1959 — другие данные) годы жил в Кургане, работал тренером по лыжному спорту и биатлону (по другим данным — в Курганском областном Совете «Динамо» инструктором по стрельбе и тренером по лыжам).

В 1958—1964 годах жил в Уфе, тренер Башкирского совета спортивного общества «Динамо» тренер в ДСО «Динамо», «Труд», с 1980 на машиностроительном заводе (Уфа) тренер по стендовой стрельбе. Выступал в составе сборной СССР (1957—1961), воспитанник заслуженного тренера СССР Евгения Поликанина.
В 1961 году перешёл на тренерскую работу и одновременно занимался стендовой стрельбой. Сборная РСФСР по биатлону, которую готовил Соколов, на III зимней Спартакиаде народов СССР заняла первое место.

В 1966 году Соколов возвратился в Курган. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни Зауралья.

Дмитрий Петрович Соколов умер 4 июля 2009 года в городе Кургане. Похоронен  города Кургане Курганской области, участок 107.

Награды 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).

Первым из спортсменов Башкирской АССР награждён медалью «За трудовое отличие» (1959).

Спортивные достижения 
 Заслуженный тренер РСФСР (1965)
 Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам (1995)
 Мастер спорта СССР по биатлону (1958)
 Мастер спорта СССР по стендовой стрельбе (1963)
 Чемпион мира по биатлону (1959) в командном зачете в составе сборной СССР
 Участник VIII зимних Олимпийских Игр (1960), занял 6-е место в гонке на 20 км (биатлон)
 Чемпион СССР по биатлону (1958, 1961)
 Серебряный призёр личного чемпионата мира (1959), СССР (1956), чемпионата мира в командном зачете (1958, 1961) по биатлону
 Серебряный призёр чемпионата СССР в беге патрулей со стрельбой на 30 км (1955)

Примечания

Ссылки 
 Лица Зауралья — Соколов Дмитрий Петрович

Биатлонисты СССР
Лыжники России
Лыжники СССР
Стрелки СССР
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы мира по биатлону
Тренеры по стендовой стрельбе СССР
Персоналии:Челябинск
Персоналии:Курган
Персоналии:Уфа